Lučenec (; , , ) ist eine Stadt in der Mittelslowakei mit  Einwohnern (Stand ) und ist Sitz des gleichnamigen Okres und eines der Zentren der Landschaft Novohrad.

Geographie 

Die Stadt befindet sich im Zentrum des großen Beckens Juhoslovenská kotlina, noch genauer in der Lučenská kotlina, nahe der Grenze zu Ungarn. Durch die Stadt fließt der Tuhársky potok sowie der Krivánsky potok. der wenige Kilometer flussabwärts in den Ipeľ (deutsch Eipel) mündet. Das Stadtzentrum liegt auf einer Höhe von  und ist 75 Kilometer von Banská Bystrica, 155 Kilometer von Košice sowie 252 Kilometer von der Hauptstadt Bratislava gelegen (Straßenentfernung).

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Luftlinie zum nächsten Ortszentrum und die Entfernungen sind auf halbe Kilometer kaufmännisch gerundet. Städte sind fett hervorgehoben.

Geschichte 
Lučenec wurde 1247 zum ersten Mal schriftlich als Luchunch erwähnt und besteht aus den Stadtteilen Lučenec, Malá Ves und Opatová (1966 eingemeindet). Ferner waren auch die Orte Mikušovce (1966–1992), Vidiná (1971–1990) und Pinciná (1988–1990) einmal Teil der Stadt. Im 17. Jahrhundert wurde Lučenec kurzzeitig vom siebenbürgischen Fürsten Gábor Bethlen und wie Fiľakovo von Türken besetzt, im 18. Jahrhundert war die Stadt der Hauptort des ungarischen Komitats Neograd (Novohrad).

Im 19. Jahrhundert wurde die Pest–Losonczer Bahn errichtet, die die Stadt mit der ungarischen Hauptstadt verbindet.

Bis 1918 gehörte Lučenec zum Königreich Ungarn und kam dann zur neu entstandenen Tschechoslowakei. Durch den Ersten Wiener Schiedsspruch kam die Stadt von 1938 bis 1945 kurzzeitig wieder zu Ungarn.

Bevölkerung 
Auszug aus den Ergebnissen der Volkszählung 2001 (28.332 Einwohner):

Rest: keine Angaben

Söhne und Töchter der Stadt 
 Margit Bokor (1900 oder 1905–1949), Opernsängerin
 William Bukový (1932–1968), Komponist
 Miklós Duray (1945–2022), Politiker und Publizist der ungarischen Minderheit in der Slowakei
 Zuzana Ferjenčíková (* 1978), Organistin, Pianistin, Komponistin
 Julian von Károlyi (1914–1993), Pianist
 Vladimír Maňka (* 1959), Politiker
 Lucia Papanetzová (* 1978), Komponistin
 Július Šimon (* 1965), Fußballspieler
 Tibor Serly (1901–1978), Komponist
 Pavol Szikora (1952–2021), Geher
 Tomáš Veszelka (* 1995), Leichtathlet

Kultur

Siehe auch 
 Liste der Städte in der Slowakei

Weblinks 

Lucenec
Ersterwähnung 1247
Stadt in der Slowakei